Quijano kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Campo Quijano, ort, Salta,

Mexiko 

 Quijano, Mexiko, ort, Tamaulipas, Matamoros, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar